

Cinema 
 All Night Long (pel·lícula de 1924), curtmetratge mut estatunidenc protagonitzat per Harry Langdon
 All Night Long (títol en català: Nit de malson), pel·lícula britànica de 1962 dirigida per Basil Dearden
 All Night Long (pel·lícula de 1981), pel·lícula estatunidenca protagonitzada per Barbra Streisand i Gene Hackman